Northwest Arm kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Northwest Arm, Newfoundland, vik, 
 Northwest Arm, Nova Scotia, vik,